Botànica: l'aranyó és el fruit de l'aranyoner.
 Zoologia: l'aranyó és un peix de la família dels traquínids.
 Geografia: L'Aranyó és un poble del municipi dels Plans de Sió, a la Segarra.
 Geografia: Ca l'Aranyó és una antiga fàbrica del Poblenou de Barcelona.